Kastinger ist der Name von

 Herbert Ferdinand Kastinger (1900–1937), österreichischer Architekt
 Helene M. Kastinger Riley (* 1939), US-amerikanische Germanistin
 Kastinger (Marke), Marke für Berg-, Wander- sowie Freizeitschuhe